Jerzy Marcin Ożarowski (zm. 1741) – generał lejtnant wojsk koronnych, oboźny koronny, stolnik krakowski
 Jerzy Prandota Ożarowski (zm. w 1796) – szambelan królewski, cześnik koronny, podstoli krakowski